Grand-père

 Pervers Pépère